То́мский-Юряге́ (устар. Томский-Юрэгэ) — река в России, протекает по Усть-Янскому улусу Якутии. Длина реки — 38 км.

Протекает в низинной, заболоченной, многоозёрной части республики, восточнее линии посёлков Нижнеянск, Усть-Куйга, около 40 км юго-восточнее села Казачье, западнее посёлка Бору. Протекает по местности, расположенной между рек Яна и Чандан.

Вблизи реки расположены озёра:
 Китиктях
 Лрагастаах
 Мартын-Кюеле
 Оккогор
 Сокурдах
 Сордонгнох
 Сордонгнох-Кюеле
 Укюлях
 Хатыр

Притоки
 28 км: река Харгы-Кюёлюн-Юряге
 38 км: река Истях-Юряге
 38 км: река Сордонгнох

Примечания 

Бассейн моря Лаптевых
Реки Усть-Янского улуса